Geografia:
 Sokoł – miasto w Rosji, w obwodzie wołogdziańskim
 Sokoł – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie magadańskim
 Sokoł – stacja moskiewskiego metra
Sport:
 Sokoł Krasnojarsk – rosyjski klub hokejowy
 Sokoł Saratów – rosyjski klub piłkarski
 Serbski Sokoł – łużyckie towarzystwo sportowe
Kultura:
 Sokoł – opera z 1786 roku
Technika:
 Sokoł – generacja radzieckich, a później rosyjskich skafandrów kosmicznych
 „Sokoł” – rosyjski niszczyciel z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 Niszczyciele typu Sokoł – typ rosyjskich niszczycieli z przełomu XIX i XX wieku

Zobacz też 
 Sokół